Spojení písmen N, L a P může označovat:

 neurolingvistické programování – psychoterapeutická metoda
 natural language processing  - zpracování přirozeného jazyka, obor zkoumající strojové porozumění přirozeným jazykům
 nelineární programování – skupina metod řešení optimalizačních problémů